Franciaország
Ruffiac, település Lot-et-Garonne megyében
Ruffiac, település Morbihan megyében